Grasmoor ist der Name

 eines Naturschutzgebietes im Landkreis Osnabrück, siehe Grasmoor (Landkreis Osnabrück)
 eines kultivierten Moorgebietes im Südwesten des Landkreises Wesermarsch
 eines Berges im Lake District, siehe Grasmoor (Berg)